Натуральне число 83
 83 рік до нашої ери
 83 рік нашої ери